HEZ steht als Abkürzung für:

 Haupteinsatzzentrale, siehe  Leitstelle#Notfalldienste
 Heim- und Erzieher-Zeitschrift, alternative Pädagogik-Zeitschrift, neuer Name HEZ HeimerzieherInnen Zeitschrift

HEZ